

Відліно — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства
 Відліно — село в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства